Według danych oficjalnych pochodzących z 2005 roku Francja posiadała 410 miast o ludności stałej przekraczającej 20 tys. mieszkańców (liczba osób zameldowanych na stałe, bez aglomeracji). Stolica kraju Paryż jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; jedno miasto z ludnością 500÷999 tys.; 7 miast z ludnością 100÷500 tys.; 11 miast z ludnością 50÷100 tys., 22 miasta z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania w 1935 takich miast istniało 404 (w tym 17 miast powyżej 100 000 mieszkańców i 3 miasta powyżej 500 000 mieszkańców).

Największe miasta we Francji (powyżej 200 tys.) 
Największe miasta we Francji według liczby mieszkańców (stan na 01.01.2017 r.):

Alfabetyczna lista miast we Francji  powyżej 20 tys. mieszkańców

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Francja